Чемпионат мира по баскетболу 2023 года (, , ) — девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу для мужских национальных сборных, проводимый под эгидой ФИБА. Хозяевами турнира стали Индонезия, Япония и Филиппины. Это будет второй турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. 

Ожидается, что в турнире примут участие 32 команды. Как было объявлено 9 декабря 2017 года, это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Это первый чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии, и второй, который пройдёт как на Филиппинах, так и в Японии, так как они впервые приняли турнир в 1978 и 2006 годах соответственно.

Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.

Выборы места проведения 
7 июня 2016 года ФИБА одобрила процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира по баскетболу 2023 года. 1 июня 2017 года ФИБА утвердила список кандидатов.

  Аргентина /  Уругвай
  Филиппины /  Япония /  Индонезия
  Россия (заявка снята)
  Турция (заявка снята)

Одиночные кандидаты Россия и Турция сняли свои заявки, оставив в гонке совместные заявки Филиппин—Японии—Индонезии и Аргентины—Уругвая. 9 декабря 2017 года было объявлено, что Филиппины, Япония и Индонезия обошли Аргентину и Уругвай и примут у себя предстоящий чемпионат мира.

Подготовка 
Во время чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае три страны-хозяйки чемпионата мира 2023 года прислали своих представителей для наблюдения за турниром. Представители Филиппин, Японии, Индонезии, а также мест проведения турнира провели полномасштабный брифинг с 10 по 15 сентября 2019 года и наблюдали за финальной фазой турнира. Делегации также наблюдали за Конгрессом ФИБА и церемонией открытия.

В мае 2019 года группа представителей Филиппин посетила Китай, чтобы проверить и проинспектировать стадионы чемпионата мира по баскетболу 2019 года, узнать о том, как проходит подготовка, которая также может быть использована для чемпионат мира 2023 года. Среди этих арен были «Леспортс-центр» в Пекине, «Международный спортивный и культурный центр Фошань» в Фошане и «Спортивный зал Уханя» в Ухане.

Во время визита в Швейцарию член Центрального совета ФИБА Эрик Тохир и вице-президент Индонезии Юсуф Калла вместе с другими официальными лицами встретились с Генеральным секретарём ФИБА Андреасом Загклисом и другими официальными лицами, чтобы продемонстрировать готовность Индонезии принять чемпионат мира, а также поддержку, оказываемую индонезийским правительством. Перед этой встречей вице-президент Калла, Тохир и другие официальные лица посетили штаб-квартиру Международного олимпийского комитета и встретились с президентом МОК Томасом Бахом, выразив свою серьёзность в отношении проведения летних Олимпийских игр 2032 года.

В перерыве финального матча чемпионата мира по баскетболу 2019 года между сборными Аргентины и Испании на стадионе «Леспортс-центр» в Пекине состоялась церемония передачи прав на проведение чемпионата мира по баскетболу ФИБА от Китая Филиппинам, Японии и Индонезии. Члены Центрального совета ФИБА Мануэль В. Пангилинан из Филиппин, Юко Мицуя из Японии и Эрик Тохир из Индонезии получили флаг ФИБА от Яо Мина, председателя Китайской баскетбольной ассоциации. Также на церемонии передачи прав присутствовали тогдашний президент ФИБА Орасио Мураторе и посол чемпионата мира по баскетболу ФИБА 2019 года Коби Брайант.

Во время заседания исполнительного комитета ФИБА 31 января 2020 года член Международного олимпийского комитета и исполнительного комитета ФИБА Ричард Каррион был назначен председателем объединённого комитета по управлению чемпионатом мира по баскетболу ФИБА 2023 года. Исполнительный директор ФИБА Океания Дэвид Крокер также будет исполнительным директором турнира.

Министр молодёжи и спорта Индонезии Зайнудин Амали рассказал о планах строительства в Джакарте новой арены для проведения турнира вместимостью от 15 000 до 20 000 человек. По словам Дэнни Косасиха, президента Индонезийской баскетбольной ассоциации, президент Индонезии Джоко Видодо выдал разрешение на её строительство. Арена, как сообщается, будет похожа на арену Стейплс-центр в Лос-Анджелесе.

Даты проведения чемпионата мира по баскетболу 2023 были объявлены 11 мая 2020 года. Турнир пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Несмотря на пандемию COVID-19, подготовка к турниру остаётся неизменной, поскольку официальные лица трёх принимающих национальных федераций общаются с помощью видеоконференций.

Арены и города 
Матчи чемпионата мира по баскетболу 2023 года пройдут на пяти аренах в пяти городах. В Манильской агломерации пройдут матчи четырёх групп предварительного раунда, двух групп второго раунда и финальной стадии турнира, начиная с четвертьфинала. Окинава и Джакарта примут по две группы предварительного раунда и одну группу второго раунда.

Три из пяти арен, на которых пройдут матчи чемпионата мира, расположены на Филиппинах: «Молл-оф-Азия Арена» в городе Пасай, «Смарт Аранета Колизеум» в Кесон-Сити и «Филиппины Арена» в Булакане. «Молл-оф-Азия Арена» принимала чемпионат Азии по баскетболу 2013 года, матчи отборочного турнира Всемирной олимпийской Лиги ФИБА 2016 года в Маниле, а также баскетбольные соревнования 5 на 5 Игр Юго-Восточной Азии 2019 года. В «Смарт Аранета Колизеум» в 1978 году проходил чемпионат мира по баскетболу. «Филиппины Арена» рассчитана на 55 000 зрителей и готова принять финал чемпионата мира по баскетболу. Арена также принимала чемпионат мира по баскетболу 3 на 3 2018 года и церемонию открытия Игр Юго-Восточной Азии 2019 года.

В Японии и Индонезии находятся по одной арене, на которых состоятся матчи чемпионата мира. «Окинава Арена» в городе Окинава рассчитана на 10 000 зрителей и является новой домашней ареной клуба «Рюкю Голден Кингз» японской Би лиги. Первоначально местом проведения турнира в Индонезии была арена «Истора Гелора Бунг Карно» в Джакарте. Однако член Центрального совета ФИБА Эрик Тохир отметил, что указанное место было одобрено только для проведения чемпионата Азии по баскетболу 2021 года (перенесённого на 2022 год), который должен был принимать город, но не для Кубка мира. Во время жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023 года 31 августа 2021 года стало известно, что для проведения турнира будет использована новая арена, расположенная в спортивном комплексе «Гелора Бунг Карно». Известная как «Индонезия Арена», она будет вмещать 16 500 зрителей.

Квалификация 

Филиппины, Япония и Индонезия в качестве хозяев турнира автоматически квалифицируются на турнир. Однако автоматическая квалификация для Индонезии является временной, и ФИБА ставит строгое условие, что страна должна будет сделать свою национальную сборную конкурентоспособной к 2021 году. Для того, чтобы сборная Индонезии автоматически квалифицировалась на чемпионат мира, она должна была сначала пройти квалификацию на чемпионат Азии по баскетболу 2021 года и финишировать на этом турнире как минимум на восьмом месте. Индонезия квалифицировалась на чемпионат Азии в качестве страны-хозяйки турнира, однако уступила сборной Китая на стадии 1/8 финала турнира и не сумела войти в восьмерку лучших команд чемпионата, лишив себя возможности впервые выступить на чемпионате мира по баскетболу. Таким образом, впервые в истории сборная, представляющая страну-хозяйку чемпионата мира по баскетболу, не примет участие в турнире.

Составы 
Состав каждой команды включает в себя 12 игроков. Каждая сборная может иметь в составе одного натурализованного игрока, согласно правилам допуска ФИБА.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоится в Маниле (Филиппины) 29 апреля 2023 года.

Формат 
Как и в 2019 году, турнир будет проходить в три этапа. На первом этапе 32 команды будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой (А–Н), все команды в группе сыграет друг с другом один раз. Две лучшие команды из каждой группы перейдут во второй групповой этап. На втором групповом этапе команды, которые вышли из первого раунда, будут разделены на четыре группы (I-L). Они также сыграют друг с другом один раз. Две лучшие команды из групп I-L пройдут в финальную стадию плей-офф.

Маркетинг

Логотип 
Официальный логотип чемпионата мира по баскетболу ФИБА 2023 года был представлен 4 декабря 2020 года. Концепция логотипа состоит из трёх основных элементов. Сердце символизирует страсть к игре, трофей Нейсмита — приз, вручаемый победителю чемпионата мира, а "23" — год проведения чемпионата мира. Логотип чемпионата мира по баскетболу ФИБА 2023 года был согласован в июле 2019 года и на тот момент должен был быть одобрен только ФИБА.

Слоган 
31 августа 2021 года, во время жеребьёвки отборочного турнира, ФИБА обнародовала слоган чемпионата мира — «Победа для всех».

Талисман 
9 июня 2022 года ФИБА представила официальный талисман чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Согласно его вымышленной биографии, талисман, изначально безымянный, был создан по идее трёх болельщиков из трх принимающих стран (Филиппин, Японии и Индонезии), чтобы создать «нечто удивительное, что могло бы объединить людей и представлять их всех». Талисман представляет собой баскетбольного робота со светодиодным лицом, которое позволяет ему общаться и взаимодействовать с людьми посредством различных выражений. Кроме того, на спине у талисмана прикреплено баскетбольное кольцо в знак продвижения идеи о важности переработки отходов. Красный, синий и жёлтый цвета талисмана представляют собой три цвета национальных флагов принимающих стран. В Интернете был проведен конкурс имён, и 28 июля 2022 года было объявлено, что имя талисмана — "JIP", то есть первая буква английского написания названия каждой из трёх принимающих стран — Филиппин, Японии и Индонезии (Japan, Indonesia, Philippines).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Чемпионат мира по баскетболу 2023
Август 2023 года
Сентябрь 2023 года
Международные соревнования по баскетболу в Индонезии
Международные соревнования по баскетболу в Японии
Международные соревнования по баскетболу на Филиппинах
Чемпионаты мира в Индонезии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира на Филиппинах
Спорт в Индонезии в 2023 году
Спорт в Японии в 2023 году
Спорт на Филиппинах в 2023 году